Międzymorze – doktryna polityki zagranicznej nawiązująca do tradycji wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zakładająca utworzenie sojuszu państw Europy Środkowo-Wschodniej
 międzymorze, inaczej przesmyk – wąski pas lądu łączący dwie większe masy lądowe
 Międzymorze – deptak w Juracie
 Międzymorze – konspiracyjna organizacja młodzieżowa w Tarnowskiem